

Miasta 
 Carmona – miasto w Hiszpanii
 Uíge – miasto w Angoli, dawniej Carmona

Ludzie 
 António Óscar de Fragoso Carmona – dyktator Portugalii
 Moisés Carmona – meksykański biskup sedewakantystyczny
 Pedro Carmona – uczestnik zamachu stanu w Wenezueli z 2002 roku
 Salvador Carmona – meksykański piłkarz